Coronel ("colonnello" in spagnolo e portoghese) può riferirsi a:
 Coronel – comune del Cile
 Battaglia di Coronel – battaglia combattutasi sulle coste cilene durante la prima guerra mondiale
 Coronel (HSK 10) – incrociatore ausiliario della Kriegsmarine.

Persone
Antonio Francisco Coronel – politico messicano
Carlos Miguel Coronel – calciatore brasiliano
Dannes Coronel – calciatore ecuadoriano
Emanuel Coronel – calciatore argentino
Emma Coronel Aispuro – moglie messicana-statunitense di Joaquín Guzmán detto El Chapo ed ex reginetta di bellezza
Felipe Coronel, meglio conosciuto come Immortal Technique – rapper e attivista peruviano naturalizzato statunitense
Freddy Coronel – calciatore paraguaiano
Ignacio Coronel Villarreal – criminale e signore della droga messicano
Juan Coronel – ex giocatore di calcio a 5 paraguaiano
Julián Coronel – ex calciatore paraguaiano
Maximiliano Coronel – calciatore argentino
Nicolás Coronel – rugbista a 15 argentino
Pablo Coronel – traduttore, orientalista, docente erudito spagnolo
Uri Coronel – dirigente sportivo olandese